Le terme staff peut faire référence :

 au staff, un matériau de construction à base de plâtre ;
 au chien American Staffordshire Terrier, appelé communément Staff ou Amstaff;
 à la théorie sociologique du staff and Line (structure hiérarchico-fonctionnelle) ;
 au bâton de feu, souvent appelé staff par anglicisme, qui se pratique dans la jonglerie enflammée ;
 au fanion de patrouille chez les scouts, bâton muni d'un drapeau où se trouve le symbole de l'animal totem de la patrouille, de l'équipe ou du clan.
 au personnel d'une entreprise, d'une organisation.